Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w. PAN w Toruniu – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, mieszczący się w Toruniu.

Lokalizacja 
Instytut znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, przy ulicy Piekary 8.

Siedziba 
Instytut mieści się w XV-wiecznej kamienicy, przebudowanej w XIX wieku, a w 1970 roku wpisanej do rejestru zabytków.

Charakterystyka 
Instytut powołano do istnienia w 1949 roku z inicjatywy prof. Marii Renaty Mayenowej.

Pracami redakcyjnymi niemal od początku kierował wieloletni redaktor naczelny prof. dr hab. Franciszek Pepłowski (1921–2009), a obecnie funkcję redaktora naczelnego pełni prof. dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, jego zastępcą jest zaś dr Patrycja Potoniec.

Dotychczas ukazało się 36 tomów Słownika, zawierających ok. 100 000 haseł.

Jednostką macierzystą Instytutu jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zobacz też 
 Uczelnie i placówki naukowe w Toruniu
 Archiwa w Toruniu
 Biblioteki w Toruniu

Przypisy 

Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
Oświata w Toruniu